Глубокая или Райкова () — балка, правый приток реки Кошкова, расположенная на территории Ивановского района (Одесская область, Украина).

География 
Длина — 14 км. Площадь бассейна — 98,5 км². Водоток балки на протяжении почти всей длины пересыхает и наименее маловодный. Долина в частности в нижнем течении изрезана ярами и промоинами. Есть пруды. Характерны весенние и летние паводки. 

Берёт начало севернее села Люботаевка. Балка проходит на юг, юго-восток, в приустьевой части делает поворот на север. Впадает в реку Кошкова (на 16-м км от её устья) на северной окраине села Большой Буялык.

Притоки: (от истока к устью) балка Руднева, безымянные балки 

Населённые пункты (от истока к устью) 

 Люботаевка
 Тарасовка
 Большой Буялык

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Реки Одесской области
Бассейн Куяльницкого лимана